Denumirea de Gradeț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gradeț, un sat în comuna Kotel, regiunea Sliven;
 Gradeț, un sat în comuna Kostinbrod, regiunea Sofia;
 Gradeț, un sat în comuna Vidin, regiunea Vidin.